Кубок Америки по футболу 2011 стал 43-м розыгрышем самого важного футбольного события Латинской Америки — Кубка Америки.

Турнир проводился под эгидой КОНМЕБОЛ в Аргентине с 1 по 24 июля 2011 года. Чемпионом соревнования стала сборная Уругвая, обыгравшая сборную Парагвая со счётом 3:0. Прошлый победитель сборная Бразилии выбыла на стадии 1/4 финала. Уругвай, как чемпион Южной Америки, получил право участвовать в Кубке конфедераций 2013, который прошёл в Бразилии.

 стали обладателями Кубка Америки рекордный 15-й раз, также они ни разу не проиграли на турнире.  дошли до финала без единственной победы в основное и дополнительное время, что стало первым случаем на турнире за всё его существование. Также на этом турнире впервые ни одна из приглашённых сборных не вышла из группы.

Стадионы 
Соревнования прошли на восьми стадионах, пять арен рассчитано как минимум на 40 тысяч зрителей, остальные три — на 20 тысяч. Крупнейшим является Монументаль Ривер Плейт в Буэнос-Айресе вместимостью 57 921 мест, на котором прошёл финальный матч чемпионата. Матч открытия состоялся на стадионе Сьюдад де Ла-Плата, на нём же прошли полуфинал и матч за 3-е место.

Участники 
Изначально для участия в турнире к десяти сборным КОНМЕБОЛ были приглашены Мексика и Япония. В соответствии с предписанием ФИФА, согласно которому национальные команды не могут выступать в турнирах, организованных чужой конфедерацией, участие обеих стран в Кубке Америки 2011 было под вопросом. Тем не менее, 31 марта 2010 года КОНКАКАФ дала разрешение на участие в турнире олимпийской сборной Мексики, составленной из игроков не старше 23 лет (с возможностью приглашения не более 5 игроков старше 23 лет).

Участие сборной Японии в турнире встало под вопрос после сильнейшего землетрясеня и цунами, однако 16 марта 2011 года японская футбольная ассоциация подтвердила участие своей команды. Но спустя 18 дней японцы отозвали своё решение, ссылаясь на накладку календаря Джей-лиги. После встречи с руководством ассоциации футбола Аргентины японская ассоциация решила повременить с окончательным решением до 15 апреля. За день до этой даты было объявлено, что сборная Япония будет участвовать в турнире составом, составленным из игроков, выступающих в европейских клубах. 16 мая Япония опять заявила о своём снятии с соревнования в связи с трудностями, возникшими из-за нежелания европейских клубов отпускать своих игроков. На следующий день конфедерация южноамериканского футбола послала официальное приглашение Федерации футбола Коста-Рики для участия её команды в Кубке Америки 2011 года. В тот же день приглашение было принято. В итоге олимпийские сборные Коста-Рики и Мексики приняли участие в турнире. Его жеребьёвка прошла 11 ноября 2010 года в аргентинском театре Ла-Плата в одноимённом городе.

  (хозяева чемпионата)
 
  (действующий чемпион)
 
 
 
 
 
 
 
  (приглашенный участник)
  (приглашенный участник, заменил Японию)

Составы команд 

Каждая команда представила заявочный лист из 23 игроков (среди них 3 вратаря) за 5 дней до своей первой игры.

Судьи 
КОНМЕБОЛ представил список судей 6 июня 2011 года. В список вошли 12 судей и их 12 помощников по двое от каждой страны-участницы, из них никто не судил матчей на чемпионате мира 2010 года. Кроме того, два аргентинских арбитра, Эрнан Майдана и Диего Бонфа, были взяты на турнир в качестве запасных судей, если какой-либо рефери не сможет участвовать в матче.

За 10 дней до начала Кубка Америки парагвайский судья Карлос Торрес не смог восстановиться в срок от травмы правого колена и был заменен своим соотечественником Карлосом Амарильей.

Турнир

Групповой турнир

Группа A

Группа B

Группа C

Команды, занявшие третьи места в группах 
В конце группового этапа было проведено сравнение между командами, занявшими третье место в своих группах. Две лучшие команды вышли в четвертьфинал. Ими оказались сборная Перу и сборная Парагвая.

Плей-офф 
Время начало матчей — местное (UTC-3)

1/4 финала

1/2 финала

Матч за 3-е место

Финал

Бомбардиры 
5 голов
  Хосе Герреро

4 гола
  Луис Суарес
 
3 гола
  Серхио Агуэро

2 гола

  Радамель Фалькао
  Алешандре Пато

  Фелипе Кайседо
  Неймар

  Диего Форлан
  Альваро Перейра

1 гол

  Нестор Араухо
  Гонсало Игуаин
  Грендди Перосо
  Кристиан Риверос
  Артуро Видаль
  Освальдо Вискаррондо
  Антолин Алькарас
  Хуан Аранго
  Лукас Барриос
  Хоэль Кэмпбелл

  Фред
  Вильям Чироке
  Габриэль Сичеро
  Анхель Ди Мария
  Николас Федор
  Сесар Эдуардо Гонсалес
  Карлос Лобатон
  Хосуэ Мартинес
  Эстебан Паредес
  Диего Перес

  Адриан Рамос
  Жадсон
  Эдивальдо Рохас Эрмоса
  Хосе Саломон Рондон
  Алексис Санчес
  Роке Санта Крус
  Умберто Суасо
  Нельсон Вальдес
  Хуан Мануэль Варгас

Автогол:
  Андре Каррильо (за Чили)

Лучшие игроки матчей 
После каждого матча выбирается игрок, проявивший себя лучше остальных в этом поединке. Лучший игрок определяется путём голосования на официальном сайте турнира, где пользователи могут голосовать за любого игрока. Официально приз называется «Игрок матча LG».

Награды 

Футбольная ассоциация Уругвая, чья сборная стала триумфатором чемпионата, получила кубок Америки и его уменьшенную копию, ассоциации футбола Парагвая вручили кубок Боливии и его уменьшенный дубликат. Команде-победителю сборной Уругвая, вручили  золотых медалей, сборной Парагвая — 30 серебряных медалей. Командам, занявшим 3-е и 4-е место, вручили 30 бронзовых и 30 медных медалей, соответственно. А также все ассоциации, чьи сборные приняли участие в Кубке Америки 2011 получили дипломы, удостоверяющие их
участие в турнире. Владение кубком Америки и кубком Боливии носит временный характер, поскольку они должны быть возвращены конфедерации южноамериканского футбола перед жеребьевкой следующего Кубка Америки.

Лучшим игроком финала и всего турнира был признан уругваец Луис Альберто Суарес, он сыграл во всех 6 матчах и забил 4 гола, один из них в финале.

Лучшим молодым игроком Кубка Америки стал уругваец Себастьян Коатес, выступающий на позиции защитника; он сыграл на турнире 4 матча, в том числе и в финале. Его сборная пропустила всего лишь 3 мяча в свои ворота, став третьей по этому показателю, пропустив вперёд только сборные Колумбии и Аргентины, но они сыграли лишь 4 матча.

Звания лучшего вратаря турнира удостоился парагваец Хусто Вильяр, выручивший Парагвай в двух сериях пенальти, также он был признан лучшим игроком четвертьфинального матча против сборной Бразилии.

Лучшим бомбардиром Кубка Америки 2011 года стал Хосе Паоло Герреро, забивший 5 мячей. Герреро — третий перуанец, ставший лучшим бомбардиром этого турнира. Хосе повторил достижение Теодоро Фернандеса и Эдуардо Маласкеса, отличившихся семью и тремя голами в 1939 году и 1983 году, соответственно.

Сборной Уругвая также вручили приз «Fair Play». Претендовать на эту награду могли только полуфиналисты турнира; сборные Парагвая и Венесуэлы были исключены из борьбы за приз по причине драки между игроками и тренерским штабом обеих команд после полуфинального матча, a сборная Перу получила две красные карточки в раунде плей-офф, в то время как сборная Уругвая — одну. Трофей получил капитан «Селесте» Диего Лугано, его партнёр по команде Себастьян Абреу пошутил по этому поводу: «Дать приз „Fair Play“ Лугано все равно, что присвоить Нобелевскую премию мира бен Ладену… колено Герреро всё ещё болит после единоборств с Диего».

Символы

Талисман 
Официальный талисман турнира — нанду Танголеро. Имя Танголеро сложилось из двух слов: танго, старинного аргентинского народного танца, и golero, что с испанского переводится как «вратарь», слово относящееся к футболу. Причиной выбора именно этого животного является то, что он обитает только в Южной Америке.

За несколько месяцев до начала Кубка Америки была объявлено, что имя талисмана будет Сури — название птицы нанду на языке кечуа, но после название было изменено на нынешнее.

Песня 
Официальной песней турнира является «Creo en América» в исполнении аргентинского певца Диего Торреса. Торрес исполнил её на церемонии открытия чемпионата. Тематической песней стала «Ready 2 Go» Мартина Сольвейга.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Кубка Америки 2011
 Статистика Кубка Америки 2011 на официальном сайте КОНМЕБОЛ
 Русскоязычный сайт о Кубке Америки

Кубок Америки по футболу

Спорт в Аргентине в 2011 году
Международные соревнования по футболу в Аргентине